Camponotus obscuripes  — вид муравьёв рода  из подсемейства формицины. Дендробионт.

Распространение 
Россия (Сахалин, Курильские острова). Япония, КНДР.

Описание 
Тело блестящее, двуцветное: грудь, петиоль и основание брюшка оранжево-красные, голова и большая часть брюшка чёрные (самец полностью чёрный). Рабочие муравьи имеют длину 5,5—10 мм, самки — 15—16 мм, самцы — 11—11,5 мм. Скапус усика длинный, заходит за затылочные углы головы. Предпочитает сомкнутые смешанные широколиственные леса, где как типичный дендробионт строит гнёзда в древесине, толстых старых деревьев. От викарного европейского вида Camponotus ligniperda отличается сглаженной блестящей скульптурой тела и более тёмными ногами. 
В колониях Camponotus obscuripes паразитирует муравей Polyrhachis lamellidens.

Вид был впервые описан в 1879 году из Японии австрийским мирмекологом Густавом Майром как вариетет под первоначальным названием Camponotus ligniperdus var. obscuripes Mayr, 1879. До 1951 года (когда был повышен до видового статуса) рассматривался в качестве подвида  или .

Примечания

Литература 
 Радченко А. Г. «Обзор муравьёв рода Camponotus (Hymenoptera, Formicidae) Палеарктики. Введение. Подрод Camponotus s. str.» // Зоол. журн. 1997. Т. 76, № 5. С. 554—564.
 Furukawa K, Ohbe T, Ito F (2012) Collection of a Polyrhachis lamellidens queen from a nest of Camponotus obscuripes (Hymenoptera: Formicidae). Bull Biol Soc Kagawa 39:61–62
 Iwai, H., Kurihara, Y., Kono, N. et al. The evidence of temporary social parasitism by Polyrhachis lamellidens (Hymenoptera, Formicidae) in a Camponotus obscuripes colony (Hymenoptera, Formicidae). Insect. Soc. (2021). https://doi.org/10.1007/s00040-021-00830-8
 Karaman, C. 2011. Camponotus Mayr, 1861 (Hymenoptera, Formicidae, Formicinae) Cinsi Turkiye Revizyonu. Ph.D. Dissertation, Trakya University; Edirne; V + 225 pp.

Ссылки 
 Camponotus obscuripes на сайте Eol.org
Кампонотусы
Животные, описанные в 1879 году
Насекомые Азии
Эндемики Дальнего Востока